GT4 European Cup, een Europese competitie in de autosport
Gran Turismo 4, een racespel voor PlayStation 2